Les Lithothamniaceae sont une famille d'algues rouges de l'ordre des Corallinales.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Lithothamnion, composé du grec λίθος - lithos, "pierre", et θαμνίον - thamnion, diminutif de θάμνος - thamnos, "buisson, arbrisseau".

Liste des genres 
Selon  :
  Heydrich
 Phymatolithon Foslie

Notes et références

Liens externes 

 

Corallinales
Famille d'algues rouges (nom scientifique)